MJoy Multimedia — українська компанія, яка займається новими формами мовлення, комплексним мультимедійним продакшином та впровадженням нових медій для послуг бізнесу. MJoy Multimedia поєднує класичні традиції виготовлення аудіо-візуального продукту з інноваційними підходами. Основні напрямки діяльності: MJoy Radio, MJoy Production, MJoy Music, а також Ukrainian-Polish RadioSchool (тренінг-центр практичного навчання).

Місія 
Допомагати бізнесу встановлювати, утримувати, розвивати емоційні зв'язки з аудиторіями. Давати останнім комфорт та якість споживання, спілкування, власного розвитку та ефективної праці.

Історія 
Компанія розпочала свою діяльність з FM-проекту «РадіоМан», українсько-польської радіостанції, що працювала на території Західної України в 2003-2009 рр. Згодом, розширила діяльність в напрямку мультимедійного онлайн-мовлення, стартувавши з проекту «Радіо з Криївки». MJoy Multimedia також надає послуги комплексного консалтингу та продакшину для радіостанцій.

MJoy Radio 
Онлайн радіостанції працюють за принципом «живого» стрімінгу:
 Радіо з Криївки
 Mousse Radio
 Radio M
 Radio M Live
 Metro Club Radio
 Greatest Songs Radio
 Різдвяне Радіо
 Kredens Cafe Radio
 Radio EgoЇсти
 Radio OKKO
 Радіо Шувар

MJoy Music 
Напрямок MJoy Music працює для сегменту малого бізнесу і реалізовує стратегію комплексного аудіо-сервісу.

MJoy Production 
MJoy Production - інтегральна частина компанії, яка створює мультимедійний контент. Production займається виготовленням відео продукції, аудіо-реклами, записуванням аудіокниг та озвученням відео. Відео-проекти компанії базуються на концептуальних історіях, які створюють з аудиторіями емоційні чи інтелектуальні зв’язки. MJoy Production – обслуговує бізнес-клієнтів в сегменті виготовлення аудіо та відео контенту для внутрішніх трансляцій, створення рекламних мультимедійних спотів, комплексний консалтинг та обслуговування радіостанцій.

Основні послуги 
 Створення аудіо-контенту (рекламні споти, озвучення відео/комп’ютерних ігор, аудіокниги);
 
 Створення та підтримка корпоративних інтернет-радіо, як окремих мультимедійних майданчиків;
 Відео (фото) зйомка та пост-продакшин;
 Послуги оренди студій в супроводі технічного персоналу;
 Консультації з майстерності виготовлення, розміщення та управління контентом.

Тренінговий центр 
Важливою складовою компанії є практичне навчання на базі власних розробок та студій молодих журналістів. Тренінговий центр Ukrainian-Polish RadioSchool працює при компанії з 2009 року і регулярно проводить цикли навчань стосовно радіо, мультимедіа, новинної журналістика, репортерства тощо.

Посилання
 Офіційний сайт 
 MJoy Radio 
 Роман Заяць: Інтернет-радіо є набагато ближчим до слухача
 Сучасне радіо – це не тільки звук, але й зображення, – Роман Заяць 
 «Різдвяне радіо» запустило свій шостий сезон 
 Ukrainian-Polish RadioSchool 
 MJoy Multimedia на Facebook 
 MJoy Multimedia  на Twitter 
 MJoy Multimedia на Instagram 
 MJoy Production на Vimeo 
 Різдвяне Радіо на Instagram
Радіомовлення в Україні
Рекламні агенції України